Это список эпизодов телесериала "Театр Рэя Брэдбери". Всего вышло 65 серий из 6 сезонов в 1980-1990 гг.

Обзор сезонов

Эпизоды

1 сезон (1985–86)

2 сезон (1988)

3 сезон (1989)

4 сезон (1990)

5 сезон (1992)

6 сезон (1992)

Ссылки 
 
 The Ray Bradbury Theater Episode Guide

Примечания